Ibantila cubana – gatunek kosarza z podrzędu Laniatores i rodziny Podoctidae. Jedyny znany przedstawiciel monotypowego rodzaju Ibantila.

Występowanie 
Gatunek jest endemiczny dla Kuby.

Przypisy 

Podoctidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1969 roku